Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2008. у Валенсији одржано је 7., 8. и 9. марта у Дворани велодрома Луис Пуиг.

Титулу освојену у Москви 2006 није бранио Вилфред Бунгеји из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовала су 32 такмичара из 27 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1) 
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1) 
 (2)
 (1)
 (1) 
 (1)
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2008. 
Стање 11. март 2008.

Најбољи резултати у 2008. години 
Десет најбољих атлетичара године на 800 метара у дворани пре првенства (7. марта 2008), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2008.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. марта 2008. године. У квалификацијама било је шест група са укупно 32 такмичара. У полуфинале финале су се пласирала по двојица првопласираних из сваке групе (КВ) и шесторица према постигнутом резултату (кв).,,.

Почетак такмичења: група 1 у 18:20, група 2 у 18:26, група 3 у 18:32, група 4 у 18:38, група 5 у 18:44, група 6 у 18:50.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 8. марта 2008. године. Такмичари су били подељени у три групе са по шест такмичара. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из сваке групе (КВ).,,.

Почетак такмичења: група 1 у 17:45, група 2 у 17:52, група 2 у 17:59.

Финале 
Финална трка је стартовала 9.3.2008. у 18:40.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2008. на сајту ИААФ
 Резултати трке на 800 метара на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2008.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици у дворани